Macrostomum är ett släkte av plattmaskar. Macrostomum ingår i familjen Macrostomidae. 

Macrostomum är enda släktet i familjen Macrostomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Macrostomum